Oladipo ist der Familienname folgender Personen:

Divine Oladipo (* 1998), britische Leichtathletin
Femi Oladipo (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Victor Oladipo (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler